Schiske ist
 Karl Schiske (1916–1969), Komponist
 das ostpreußische Wort für den braunen Tannenzapfen